Хосе Нарсисо Ровироса има више значења:

 Хосе Нарсисо Ровироса (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хосе Нарсисо Ровироса (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Нарсисо Ровироса (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Нарсисо Ровироса (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику